Андрей Гуляев:
 Гуляев, Андрей Владимирович (1904—1984) — советский хирург, профессор.
 Гуляев, Андрей Михайлович (1952—1999) — российский дипломат.